Otok (Cerknica), een plaats in Slovenië
 Otok (Metlika), een plaats in Slovenië
 Otok (Prelog), een plaats in Kroatië
 Otok (Slivno), een plaats in Kroatië
 Otok (Slavonië), een stad in het oosten van Kroatië
 Otok (Sinj), een gemeente in het zuiden van Kroatië
 Otok (Poddębice), een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, Powiat Poddębicki